Irma la Douce (musical), een musical van Marguerite Monnot. 
Irma la Douce (film), een film uit 1963, gebaseerd op deze musical.